1951 Голяма награда на Швейцария е 2-рото за Голямата награда на Швейцария и е първи кръг от сезон 1951 във Формула 1, провежда се на 27 май 1951, на пистата Бремгартен, Берн, Швейцария.

Резултати

Състезание

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Швейцария